Jméno Jiří Novotný nosí nebo v minulosti nosilo více osob:

 Jiří Novotný (architekt) (1911–2000) – český architekt
 Jiří Novotný (bobista) (1921–?) – bobista
 Jiří Novotný (jazykovědec) (* 1921) – český vysokoškolský učitel a bohemista
 Jiří Novotný (filmový historik) (1936 - 2018) – český filmový historik, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (1994–2006)
 Jiří Novotný (herec) (* 1937 Kyšperk) – český herec
 Jiří Novotný (restaurátor) (1943–2022) – český sochař, restaurátor a vysokoškolský pedagog
 Jiří Novotný (fotbalista) (* 1970) – český fotbalista
 Jiří Novotný (basketbalista) (* 1977) – český basketbalista
 Jiří Novotný (lední hokejista) (* 1983) – český lední hokejista
 Jiří Novotný (režisér) (* 1984) – český filmový režisér
 Jiří Novotný (rozhodčí)
 Jiří Novotný (ředitel kontrarozvědky) – ředitel české civilní kontrarozvědky v letech 1990–1991
 Jiří Novotný (zpěvák) (1921–2004) – český opěrní pěvec
 Jiří Datel Novotný (1944–2017) – český herec, spisovatel, scenárista a moderátor

Externí odkazy